Dette er en liste over USA's delstater efter befolkningsstørrelse (inklusiv territorier, der ikke er stater) pr. 2012. Den samlede befolkningstørrelse i USA var 312.913.872 ved Folketællingen 2010 i USA og er anslået til at være henholdsvis 313.914.040 i juli 2012 og 325.719.178  i juli 2017 for de 50 delstater og Washington D.C.

Nedenstående tal medregner alle personer, der er til stede på amerikansk territorium, som ikke er på besøg i kortere tid. Dette medregner statsborgere, ikke-statsborgere med permanent adresse i USA, ikke-statsborgere på langtidsbesøg og illegale indvandrere. Ydermere er de personer, der gør tjeneste hos de amerikanske styrker i udlandet, talt med i deres hjemstater.

* District of Columbia og territorierne Amerikansk Samoa, de Amerikanske Jomfruøer, Guam, Nordmarianerne, og Puerto Rico er repræsenteret af en ikke-stemmeberettiget delegeret hver.

** Data er estimater fra 2011.

*** Der er ingen officielle anslåede befolkningstal for Amerikansk Samoa, de Amerikanske Jomfruøer, Guam, og Nordmarianerne mellem folketællingerne hvert 10. år.

Se også 
 USA's delstater
 USA's delstater efter areal

Ekstern henvisning 
 Folketælling i 2010 i USA
 List of U.S. states and territories by population

 Befolkningsstørrelse
Demografi efter land